

Юніон-Спрінгс — місто, штат Алабама
 Юніон-Спрінгс — селище, штат Нью-Йорк